Francesco Quaini, pittore italiano del periodo barocco
Luigi Quaini, pittore italiano del periodo tardo-barocco